Городская больница — памятник архитектуры и градостроительства во Владикавказе, Северная Осетия. Выявленный объект культурного наследия России и культурного наследия Северной Осетии. Первая гражданская больница Владикавказа. Состоит из нескольких зданий, находящихся на улице Титова, 11. На территории больницы находится братская могила советских воинов, скончавшихся от ран в 1942 году, которая также является объектом культурного наследия.

До начала XX века город не имел собственной больницы и жители города лечились во Владикавказском госпитале, находившемся на Госпитальной улице (сегодня — улица Титова). На протяжении всего XIX века госпиталь, основанный в 1808 году, был центром развития медицины на территории Терской области (с 1960 года в бывшем госпитале размещалось Сумское военно-техническое училище)). В 1892 году по инициативе врачей госпиталя было основано Терское медицинское общество, которое сыграло значительную роль в развитии медицинского обслуживания городского населения. По инициативе этого общества в 1899 году началось строительство городской больницы на Госпитальной улице, которое завершилось в 1901 году.

В 1902 году состоялось торжественное открытие городской больницы на семьсот мест. Комплекс больницы состоял из нескольких одноэтажных корпусов, находившихся между улицами Госпитальной, Подгорной и Марьинской. Больница содержалась на городские средства. В 1907 году город финансировал больницу на 33 тысячи рублей. В больнице работала 20 врачей.

С 1980 года — 1-ая городская клиническая больница.

Примечания

Литература 
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 135, ISBN 978-5-93000-005-0
 Киреев Ф. С., Проспект Мира — Александровский проспект/ По улицам Владикавказа, Владикавказ, Респект, 2014, стр. 169—171, ISBN 978-5-906066-18-4.

Достопримечательности Владикавказа
Здания и сооружения, построенные в 1901 году в России
1900-е годы в Северной Осетии